Afghanistan deltog med tolv deltagare vid de olympiska sommarspelen 1956 i Melbourne. Det var tredje gången Afghanistan deltog i de olympiska spelen.

Landhockey

Laguppställning
Ahmad Shah Abouwi
Bakhteyar Gulam Mangal
Abdul Kadir Nuristani
Din Mohammad Nuristani
Jahan Gulam Nuristani
Mohammad Amin Nuristani
Noor Ullah Nuristani
Ramazan Nuristani
Ghazi Salah-ud-Din
Mohammad Anis Sherzai
Khan Nasrullah Totakhail
Najam Yahya

Gruppspelsmatcher
Afghanistan spelade i grupp A.

Gruppspelstabell

Källor 

1956 i Afghanistan
Nationer i olympiska sommarspelen 1956
1956